Ben Nevis est un nom propre qui peut faire référence à :

Toponyme 

 Ben Nevis, la plus haute montagne des îles britanniques, dans le massif des Highlands en Écosse ;
 , montagne sur la Terre d'Albert I dans l’île Spitzberg et l’archipel du Svalbard ;
 , canton de l'Ontario au Canada.

Pseudonyme 

  (né au ), écrivain et journaliste allemand.

Sport 
 Course du Ben Nevis, course à pied de la montagne Ben Nevis en Écosse ;
 Ben Nevis Ultra, course de montagne extrême en Écosse, partie de la Skyline Scotland ;
  (1968-1995), cheval de course anglais qui a remporté le Grand National.

Divers 
 Distillerie Ben Nevis, distillerie en Écosse qui produit le whisky Ben Nevis ;
 , gare abandonnée de l'état de Victoria en Australie ;
 , bande dessinée publiée dans le magazine britannique The Beano.

Toponymie britannique